Intouchable peut désigner :
 Dans le système des castes de l'Inde, un intouchable est une personne hors-caste considérée comme impure ;
 Un nombre intouchable n'est jamais obtenu comme somme des diviseurs d'un entier ;
 Intouchable est le nom d'un groupe de rap français du Val-de-Marne, également membre de la Mafia K'1 Fry ;
 Les Éditions des Intouchables sont une maison d'édition québécoise ;
 Intouchable est le quatrième épisode de la deuxième saison de la série télévisée Angel ;

Cinéma 

 1968 : Les Intouchables () est un film italien réalisé par Giuliano Montaldo ;
 2006 : L'Intouchable est un film français de Benoît Jacquot ;
 2011 : Intouchables est un film français réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache ;
 2019 : L'Intouchable est documentaire britannique réalisé par Ursula Macfarlane sur l'affaire Harvey Weinstein.

Voir aussi